Ju Shou steht für:

 Ju Shou (Drei Reiche) († 200), einen chinesischen General aus dem Roman Die Geschichte der Drei Reiche von Luo Guanzhong
 Ju Shou, einen chinesischen Botengott, siehe Ru Shou